Die MUSC Health Women’s Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 12. bis 18. April 2021 im Family Circle Tennis Center statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die MUSC Health Women’s Open 2021 fand vom 10. bis 11. April 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)